Municipio de Oliver puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Oliver (condado de Scott, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Scott.
 Municipio de Oliver (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Williams.
 Municipio de Oliver (condado de Huron, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Huron.
 Municipio de Oliver (condado de Kalkaska, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Kalkaska.
 Municipio de Oliver (condado de Taney, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Taney.
 Municipio de Oliver (condado de Adams, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de Oliver (condado de Mifflin, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Mifflin.
 Municipio de Oliver (condado de Jefferson, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.
 Municipio de Oliver (condado de Perry, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Perry.